Bodnár András (1827–1893) római katolikus pap, színész, református lelkész
 Bodnár András (1942–) olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, úszó, sportvezető, orvos